Thomas Smith peut désigner :

 Thomas Smith (1513-1577), juriste et homme d'État anglais de l'époque élisabéthaine ;
 Thomas Smith (?-1727), peintre paysagiste anglais ;
 Thomas Assheton Smith (1752-1828), propriétaire foncier, sportif polyvalent, industriel anglais ;
 Thomas Smith (1799-1875), un architecte londonien qui a construit plusieurs villas à Cannes à partir de 1852.

Voir aussi :
 John Thomas Smith (1766-1833), graveur et antiquaire britannique.